Amerikai Egyesült Államok
McLeod (Észak-Dakota)
McLeod (Montana)
McLeod (Texas)
McLeod megye (Minnesota)